«Останься со мной» () — комедийная драма о взрослении 1986 года, снятая Робом Райнером по повести Стивена Кинга «Тело». Адаптацию повести написали Рэйнольд Гидеон и , выдвинутые за свою работа на  и премию «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Главные роли исполнили Уил Уитон, Ривер Феникс, Кори Фельдман и Джерри О’Коннелл, которые за свои перевоплощения получили награду «Молодой актёр» имени Джеки Кугана. В фильме также снялись Ричард Дрейфус, Кифер Сазерленд, Джон Кьюсак, Гари Райли, Маршалл Белл и Брюс Кирби.

Картина была представлена в двух категориях на 44-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»: «Лучший драматический фильм» и «Лучшая режиссура» (Роб Райнер).

Сюжет 
Конец жаркого лета 1959 года. Провинциальный городок Касл-Рок в штате Орегон, расположенный в лесистой местности, взбудоражен известием о пропаже мальчика по имени Рей Брауер, который отправился в лес за черникой, но так и не вернулся. Обещано вознаграждение тем, кто найдет его тело.

Занятый раскопками своей банки с деньгами под верандой дома, Верн Тессио (Джерри О’Коннелл) случайно слышит разговор своего старшего брата Билли и его приятеля о том, что они наткнулись на труп Рея в лесу рядом с железнодорожным полотном, проходящим неподалёку от реки Роял Ривер. Вероятно, его сбил поезд. Однако они боятся сообщить об этом в полицию, так как катались в то время на угнанном автомобиле по пригородной дороге на Харлоу.

С этим известием Верн спешит в домик на дереве, где его друзья Горди Лашанс (Уил Уитон), Крис Чеймберс (Ривер Феникс) и Тедди Дюшан (Кори Фельдман) играют в карты. Ребята решают пуститься в двухдневный поход на поиски тела Рея Брауера, чтобы стать героями своего городка и получить вознаграждение. По дороге они сталкиваются с грозным псом Чоппером и хозяином автомобильной свалки Майло Прессманом, спасаются от движущегося поезда на узком мосту через реку, ночуют в лесу под вой хищников, перебираются через болото, полное пиявок. В конце они встречаются с Тузом Мерриллом (Кифер Сазерленд) и его компанией в поединке за тело Рея. Ребята выигрывают поединок и получают полный контроль над телом покойного, после чего уходят домой под большим впечатлением, почти не разговаривая на протяжении всего пути.

В финале нам показывают повзрослевшего Гордона Лашанса (в титрах упоминается, как «Писатель» (англ. The Writer) в исполнении Ричарда Дрейфуса, который появляется в самом начале картины и от которого ведётся закадровое повествование на протяжении всего фильма. Горди рассказывает зрителю о том, что Крис Чеймберс выбрался из города, поступил в колледж и стал адвокатом, «добившись своего, как это всегда бывало». 

В конце повести Гордон рассказывает, как узнал о трагической гибели Криса в драке, в которую тот вмешался, чтобы разнять противников, а также о дальнейшей судьбе двух других его бывших друзей.

Фильм завершается строками писателя о Крисе, напечатанными на компьютере: «И хотя мы и не виделись более десяти лет, я знаю, что мне всегда будет его не хватать. У меня никогда не было таких друзей, какие были в двенадцать лет. Господи, а бывает ли по-другому?»

В ролях 
Уил Уитон — Гордон «Горди» Лашанс
Ривер Феникс — Кристофер «Крис» Чамберс
 Кори Фельдман — Теодор «Тедди» Дюшан
 Джерри О’Коннелл — Вернон «Верн» Тессио
 Ричард Дрейфусс — 38-летний Гордон Лашанс (в титрах упоминается, как «Писатель» (англ. The Writer)
Кифер Сазерленд — Джон «Туз» Меррилл
 Джон Кьюсак — Деннис «Денни» Лашанс
 Гари Райли — Чарли Хоган
 Кейси Семашко — Билли Тессио
 Бредли Грегг — Глаз
 Джейсон Оливер — Винс Дежарден
 Маршалл Белл — мистер Лашанс
 Фрэнсис Ли Маккейн — миссис Лашанс
 Брюс Кирби — мистер Квидечйолуо
 Уильям Брондер — Майло Прессман
 Скотт Бич — мэр Гранди
 Дик Дурок — Билл Трэвис

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Роб Райнер
 Сценаристы: Рейнольд Гидеон и Брюс Эванс, по повести Стивена Кинга «Тело»
 Продюсеры: Андрю Шейнман, Брюс Эванс и Рейнольд Гидеон
 Оператор: Томас Дель Рут
 Художник-постановщик: Деннис Вашингтон
 Монтаж: Роберт Лейтон
 Композитор: Джек Нитцше
 Подбор актёров: Джанет Хёршенсон и Джейн Дженкинс

История создания 
В 1983 году сценаристы Рейнольд Гидеон и Брюс Эванс проявили большой интерес к этой повести Стивена Кинга и решили написать сценарий. Фильм «Тело» согласилась финансировать студия Embassy Pictures. Его режиссёром стал бывший актёр Роб Райнер, у которого к тому времени был успешный опыт режиссёрской работы в двух кинолентах. Когда производство фильма началось, студия Embassy Pictures была продана компании Coca Cola, которая владела студией Columbia Pictures. Новый владелец не проявил никакого интереса к фильму, и тогда бывший совладелец Embassy Pictures Норман Леар вложил в производство фильма личные средства в размере 8 миллионов долларов.

Съёмки основных сцен фильма с участием Уила Уитона, Ривера Феникса, Кори Фельдмана, Джерри О’Коннелла и других актёров начались в Орегоне 17 июня 1985 года в нескольких провинциальных городках штата (один из них — исторический городок Браунсвилль), впоследствии ставших вымышленным Касл-Роком. В августе съёмки продолжились в Калифорнии, где снималась сцена на железнодорожном мосту.

В марте 1986 года Columbia Pictures изменила своё первоначальное решение и выкупила права на мировой прокат у Леара. Однако в отношении названия фильма у руководства студии было недоумение, и Роб Райнер придумал другое название — «Останься со мной» — так называется песня Бена И. Кинга, которая звучит в финальных титрах. В мае, после просмотра отснятого материала было решено ввести ещё один персонаж — рассказчика (Ричард Дрейфусс), который появляется в начальной и финальной сценах ленты.

Выбор режиссёра на роль мальчиков был удачным: фильм отличается великолепным актёрским составом.

Ривер Феникс говорил о своем герое следующее: «Я обсуждал историю Криса с Робом. Я решил, что он должен быть старше, тринадцатилетним, и быть второгодником. Я существенно отличаюсь от Криса. Он никогда не покидал свой городишко, пока рос в нем, у него не было семьи, которая любила бы его так, как меня моя семья. И хотя в возрасте Криса я был также беден, но я был богат тем, что повидал много мест. Однако, как и Крис, я миротворец и дипломат в моей семье».

Музыка

Заглавная песня 
Очень важную роль в фильме сыграла мелодия, ставшая главной темой картины и давшая ему название — лирическая баллада Лейбера-Столлера «Stand by Me», исполненная Беном И. Кингом. После выхода фильма на экраны эта композиция 1961 года вернулась на вершины хит-парадов по всему миру, а в UK Singles Chart заняла первое место.

Саундтрек фильма 
Звуковая дорожка состоит из классических хитов 1950-х. Общая продолжительность — 17 минут 56 секунд.
 Buddy Holly — «Everyday»
 Shirley & Lee — «Let The Good Times Roll»
 The Del Vikings — «Come Go with Me»
 The Monotones — «The Book of Love»
 The Chordettes — «Lollipop»
 Jerry Lee Lewis — «Great Balls of Fire»
 The Bobbettes — «Mr. Lee»
 Ben E. King — «Stand By Me»

Награды и номинации 
 1987 — номинация на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (Рейнольд Гидеон, Брюс Эванс)
 1987 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучший режиссёр (Роб Райнер)
 1987 — три номинации на премию «Независимый дух»: лучший фильм (Эндрю Шейнман, Рейнольд Гидеон, Брюс Эванс), лучший режиссёр (Роб Райнер), лучший сценарий (Рейнольд Гидеон, Брюс Эванс)
 1987 — премия «Молодой актёр» имени Джеки Кугана (Уилл Уитон, Ривер Феникс, Кори Фельдман, Джерри О’Коннелл)
 1987 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Роб Райнер)
 1987 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Рейнольд Гидеон, Брюс Эванс)
 1986 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США

Отсылки в популярном искусстве 
 Фильм пародируется в пятнадцатой серии седьмого сезона мультсериала «Гриффины». Также в конце восьмого эпизода 14 сезона мультсериала пародируется финальная сцена фильма.
 В седьмой серии третьего сезона мультсериала «Рик и Морти» сюжетная линия четырёх Морти основана на сюжете фильма.
 Четвертая серия сериала «Очень странные дела» называется The Body («Тело»), что отсылает к повести, по которой снят фильм «Останься со мной». Некоторые сюжетные линии сериала и этого фильма также имеют общие черты. Но самой явной отсылкой можно назвать сцену, когда мальчики долго идут по железнодорожным путям (пятая серия сериала). Она практически повторяет аналогичную сцену в фильме «Останься со мной». На кастинге сериала «Очень странные дела» актерам было предложено читать строки из сценария «Останься со мной».
 В 6 серии 2 сезона сериала «Эйфория»;
 В фильме «Лобстер» Йоргоса Лантимоса одна из героинь выбирает просмотра "Останься со мной" в качестве своего последнего желания перед тем, как ее превратят в животное. Через этот поступок Лантимос делает комплимент детской искренности, показанной в фильме.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы США 1986 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Columbia Pictures
Молодёжные фильмы
Экранизации повестей
Экранизации произведений Стивена Кинга